Ханданович — фамилия.

Известные носители 
 Ханданович, Самир (1984) — словенский футболист.
 Ханданович, Ясмин (1978) — словенский футболист, двоюродный брат Самира.